Гордон, Дин:
  (род. 1959) — австралийский яхтсмен, участник Олимпийских игр в классе «Солинг» (1984).
  (род. 1973) — британский футболист, участник Клубного кубка мира в составе «Окленд Сити» (2006).
 Гордон, Дин (род. 1993) — южноафриканский регбист.